Lebas-Joly ist der Familienname folgender Personen: 

 Antonin Lebas-Joly (* 1985), französischer Schauspieler 
 Joséphine Lebas-Joly (* 1992), französische Schauspielerin